Мойзес Ариас (; 18 апреля 1994, , США) — американский актер. Наиболее известен по своей роли Рико Суаве в сериале Ханна Монтана и по своему шоу Moises Rules!.

Биография и карьера 
Он появлялся в сериале Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди, где он играл Рэндалла, также в Все ненавидят Криса, и играл эпизодическую роль в сериале Ханна Монтана, затем он стал главным персонажем. В 2009 году он сыграл Андре в фильме «Папохищение». Как актёр канала Дисней, Ариас принимал участие в Disney Channel Games в 2006—2008 годах.

Он также появился в клипе Jonas Brothers «SOS», и Parmalee, и в фильме «Суперначо». Он принял участие в Международном кинофестивале в Гвадалахаре (2009) во время презентации фильма «Отличная игра» вместе с Евой Лонгорией. Он и его брат срежиссировали серию фильмов на YouTube под названием «Moiswashere». Сейчас они работают над фильмом «Motocross Madness». В 2008 он снялся в «Beethoven’s Big Break» в роли Билли.

Ариас снялся в сериале Волшебники из Вэйверли Плейс, играя совесть Макса. Также он снялся в 4 сезоне сериала «Ханна Монтана»

Родители Мойзеса из Колумбии, и он свободно говорит по-испански.

У него есть брат, Матео Ариас, который также является актёром.

Фильмография

Телевидение

Примечания

Ссылки